Belphégor est une divinité moabite.

Littérature 
 Belphégor est une fable de Jean de La Fontaine (lire)
 Belphegor dans Marseille, « comédie d'un acte en prose, & un prologue en vers ; ornée de chants & de danses. Par un auteur anonyme », publiée en 1736
 Belphégor, essai sur l'esthétique de la société française dans la  du , est un essai de Julien Benda, publié en 1918
 Belphégor, roman policier d'Arthur Bernède, publié en 1927
 Dans l'ombre de Belphégor, roman de Patrick Denieul (2018)
 Belphégor l'archidiable, est une fable de Machiavel, écrite en 1518 ayant inspiré Jean de La Fontaine (lire sur wikisource, vo.)
Belphégor est aussi un conte du Labyrinthe d'Amour de Boccace, antérieur à la nouvelle de Machiavel (lire).

Musique 
 Belphégor, ou la Descente d'Arlequin aux Enfers, comédie-ballet en 3 actes de Marc-Antoine Legrand (1673-1728), jouée pour la première fois le  par les « Comédiens italiens de S.A.R.  le duc d'Orléans »
 Belphegor est un groupe autrichien de Black metal
 Le comte Belfégor est une chanson bachique d'Alexandre Dumas, mise en musique par Ernest Royer vers 1864

Adaptations cinématographiques et télévisuelles 
 Belphégor, film d'Henri Desfontaines, sorti en 1927
 Belphégor ou le Fantôme du Louvre, feuilleton télévisé de Claude Barma, diffusé en 1965
 La Malédiction de Belphégor, film de Georges Combret et Jean Maley, sorti en 1966
 Belphégor, série d'animation créée par Gérald Dupeyrot, réalisée par Jean-Christophe Roger, diffusée en 2001
 Belphégor, le fantôme du Louvre de Jean-Paul Salomé, sorti en 2001

Bande dessinée 
 Belphégor se venge, de Jacques Armand, Claude Barma et Julio Ribera, 1965, basé sur les histoires d'Arthur Bernède.

Autres 

 Les camions Citroën 350, 370, 450, 480, 600, 700, 800 et 850 lancés au milieu des années 1960 ont reçu le surnom de Belphégors. Leur face avant dotée d'un « hublot de parking » au-dessus de chaque phare, permettant au chauffeur de voir les coins avant de son véhicule pour faciliter les manœuvres, leur donnait un air de parenté avec Belphégor, le rôle-titre masqué de la série Belphégor ou le Fantôme du Louvre sortie à la même époque.
 Dans la culture populaire, le terme "belphégor" désigne de manière ironique une personne portant un vêtement religieux fantomatique type niqab ou burqa en raison de la similitude d'aspect avec le personnage de Belphégor dans la série éponyme.

 Dans le manga Katekyo Hitman Reborn, Belphegor est le vrai nom de Bel (gardien de la tempête de la Varia).

Revue scientifique 
 Belphégor : revue internationale plurilingue de niveau universitaire, consacrée à l'étude des littératures populaires et de la culture médiatique.

Notes et références 

Homonymie de titre